

Список композицій 

Альбоми Sparks
Дебютні альбоми 1971